Au sens premier, le mot passerelle désigne un pont habituellement de taille restreinte. On peut aussi trouver les abréviations « ple » (FANTOIR) ou « plle » (Commission de toponymie) pour désigner une passerelle.

 En architecture, une passerelle peut désigner un pont ou un passage aérien à l'usage exclusif des piétons voire des cyclistes, pouvant parfois être couverte, fermée ou vitrée.
 Notamment dans le domaine aéronautique ou portuaire, une passerelle est un couloir extérieur, mobile ou amovible, couvert ou non, permettant au passager d'embarquer (ou débarquer) dans l'avion ou à bord du bateau depuis la salle ou le quai d'embarquement.
 Par extension, au sens figuré, une passerelle désigne une possibilité transversale de joindre deux parcours plus ou moins parallèles, tels que des sentiers, des parcours professionnels ou scolaires...
 Ainsi en informatique, une passerelle permet de relier deux réseaux, voir aussi pont et routeur, et une table passerelle est un outil d'informatique décisionnelle.
 Dans le domaine maritime, une passerelle , également appelée timonerie, est le local (souvent en hauteur ) d'un navire d'où l'on dirige la navigation et les manœuvres.
 En art contemporain, Passerelle est un centre d'art contemporain situé à Brest.
 La Passerelle à Luxembourg est un viaduc en arcs construit entre 1859 et 1861 pour relier les nouveaux quartiers (Gare) avec la vieille ville ou Ville-Haute.
 La Passerelle à Liège en Belgique, également appelée passerelle Saucy ou passerelle de la Régence, est une passerelle qui permet de relier la rue de la Régence et le boulevard Saucy.

Voir aussi

Note et référence